Das European Indoors Zurich 1991 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen in Zürich. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 7. bis 13. Oktober 1991 statt. Austragungsort war die Saalsporthalle.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Nathalie Tauziat mit 6:4 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Jana Novotná / Andrea Strnadová mit 6:4 und 6:3 gegen Zina Garrison / Lori McNeil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Wta